Анна (Ася) Кочнева в замужестве Анна Кочнева-Люкин (родилась 25 января 1970 года, Москва) — советская гимнастка (художественная гимнастика). Мастер спорта СССР международного класса (художественная гимнастика).

Спортивная карьера 
 1987 год — чемпионка мира в выступлениях с булавами (разделила первое место с Бьянкой Пановой).
 1987 год — бронзовая медалистка в выступлениях с обручем.
 1987 год — бронзовая медалистка в выступлениях со скакалкой (разделила третье место с Мариной Лобач).

Тренер — Н. Карпушенко.

Завершила спортивную карьеру в 1989 году.

Личная жизнь 
Анна Кочнева замужем за бывшим советским гимнастом и олимпийским чемпионом Валерием Люкиным . Их дочь, Настя Люкин, американская гимнастка (спортивная гимнастика), олимпийская чемпионка 2008.

Ссылки 
 1987 World Championships Results

Гимнастки (художественная гимнастика) СССР